Пе́тер Штя́стны (; 18 сентября 1956, Братислава, Чехословакия) — хоккеист, центральный нападающий игравший в НХЛ с 1980 по 1995 годы. Выступал за сборные Чехословакии (1975—1980), Канады (1984) и Словакии (1994—1995). В НХЛ выступал за команды «Квебек Нордикс», «Нью-Джерси Девилз» и «Сент-Луис Блюз». 

В 1980 году, будучи игроком братиславского «Слована», находясь на международном турнире в Инсбруке, вместе со своим братом Антоном совершил побег, не вернувшись в коммунистическую Чехословакию. Переехав в Канаду, стал выступать за «Квебек Нордикс», став звездой клуба. Их примеру позже последовал родной брат Мариан. Все братья стали одноклубниками.

За свою карьеру в НХЛ Петер набрал 1239 очков (450 шайб и 789 передач). Обладал хорошим видением площадки, голевым чутьём «на пятачке» и мастерским умением вовремя отдать партнёру обостряющую передачу. Наиболее результативные сезоны проводил в период 1980—1986 гг. 19 октября 1989 года Петер Штястны стал первым в истории хоккеистом не из Канады (и 24-м хоккеистом в целом), который набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ.

Получив канадское гражданство, привлекался игроком в сборную Канады. Известно, что тогда на советском и чехословацком телевидении был наложен негласный запрет на упоминание его фамилии во время трансляций матчей.

После политических изменений в Словакии в 90-е годы получил приглашение возвратиться на родину, а также в национальную сборную страны.

С 2004 по 2014 гг. был депутатом Европарламента от партии Словацкий демократический и христианский союз.

Проживает в США и Словакии.

Сыновья Петера — Ян и Пол также стали профессиональными хоккеистами (выступали за сборную США).

Награды и достижения 
 Финалист кубка Канады 1976
 Чемпион мира и Европы: 1976, 1977
 Серебряный призёр чемпионата мира и Европы: 1978, 1979
 Победитель Кубка Канады: 1984
 Обладатель приза «Колдер Трофи»: 1981
 Участник шести матчей всех звёзд НХЛ: 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988
 Лучший игрок Чехословакии (Золотая клюшка): 1980
 Лучший нападающий чемпионата мира 1995 (Группа «В»)
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1998
 Член Зала хоккейной славы IIHF: 2000
 Член Зала хоккейной славы Словакии: 2002

Статистика

Игры за сборную

Чехословакия 
 Чемпионат мира — 1976, 1977,1978,1979
 Кубок Канады — 1976
 Зимние Олимпийские игры 1980

Канада 
 Кубок Канады — 1984

Словакия 
 Зимние Олимпийские игры 1994
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995 (группа «В»)

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Ссылки 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Канады
Хоккеисты Словакии
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Обладатели Колдер Трофи
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Депутаты Европарламента от Словакии
Члены СДХС-ДП